

Patronyme 

Gallas est le nom de famille de
 André Gallas (1915-1956), résistant français, Compagnon de la Libération
 Lucien Gallas (1904 - 1967), acteur 
 Matthias Gallas (1584 - 1647), général italien de l'armée impériale pendant la guerre de Trente Ans
 Raphaël Gallas (1850-1950), photographe français
 William Gallas (né en 1977), footballeur français

Anthropologie 

 Gallas : Ethnie du sud de l'Éthiopie

Articles connexes 
  Johann Wenzel von Gallas (1669 - 1719) diplomate et Stathouder allemand
  Wilhelm Gallas (1903 - 1989), juriste allemand

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme